Флаг муниципального образования Ро́пшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 9 февраля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5935.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в голубом, красном и белом цветах».

Решением Совета депутатов от 9 февраля 2010 года № 15 ошибочно утверждено два варианта герба поселения.

Геральдическое описание первого герба гласит: «В зелёном поле бьющие снизу серебряные струи, на которых золотая форель, изогнутая против хода солнца».

Геральдическое описание второго герба гласит: «В серебряном поле опрокинутое вогнутое волнистое широкое лазоревое (синее, голубое) остриё, обременённое серебряной розой, сопровождаемое внизу по сторонам двумя червлёными (красными) форелями с соприкасающимися хвостами, правая из которых положена по ходу солнца, левая — против хода солнца».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Серебряные струи фонтана — напоминание о петергофском водоводе и о ропшинских родниках.

Серебряная роза — напоминание о прелести усадебного комплекса, а также указание на символ жены Николая I — императрицы Александры Фёдоровны.

Серебряные форели — указание на традиционное рыбоводство в Ропше.

Красный цвет — сила, могущество, благородство, право, мужество храбрость, неустрашимость.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира и возвышенных устремлений. Символ прудов ропшинского гидропарка и реки Стрелка.

Зелёный цвет — возрождение природы каждую весну, цвет зелени ропшинского парка и сельскохозяйственных угодий. Символ жизни, возрождения природы и плодородия.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Примечания